Буксбаум ()  —  це німецьке прізвище, що означає "самшит вічнозелений". Відомі люди, що носили це прізвище:

 Франц Буксбаум (нім. Franz Buxbaum; * 25 лютого 1900, Лібенау — † 7 лютого 1979, Фюрстенфельд) — австрійський ботанік, систематик кактусів.
 Соломон Буксбаум, англ. Solomon J. Buchsbaum (* 4 грудня 1929, Стрий (нині Львівська область, Україна) — † 8 березня 1993) — американський фізик і технолог, науковий радник президентів США.
 Отто Буксбаум (* 1920 – † 2000) — бразильський письменник і екологічний активіст австрійського походження.
 Девід Буксбаум (* 1929) — американський математик.
 Ральф Буксбаум (* 1907 – † 2002) — американський біолог.